

Cinema 
 Willow Springs – film del 1973 diretto da Werner Schroeter

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Willow Springs – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Willow Springs – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Willow Springs – città della Contea di Howell, Missouri
 Willow Springs – città della Contea di Lafayette, Wisconsin